

Манно — містечко в префектурі Каґава.
 Манно — ставок у префектурі Каґава.

Манно — громада в кантоні Тічино